Operacja Sledgehammer
 Sledgehammer – utwór Petera Gabriela
 Sledgehammer – brytyjska grupa heavymetalowa
 "Sledgehammer" – singel powyższej grupy
 Sledgehammer – reedycja albumu Blood on Their Hands powyższej grupy